Graue steht für:

 Graue (Asendorf), Ortsteil von Asendorf, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Die Grauen – Für alle Generationen, deutsche Partei, 2017 gegründet
 Die Grauen – Graue Panther, ehemalige deutsche Partei (1989 bis 2008)
 Graue Panther (Partei), deutsche Partei, 2008 gegründet

Graue ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Graue (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Dietrich Graue (1866–nach 1932), deutscher Theologe und Politiker (Fortschrittliche Volkspartei, DDP, DStP)
 Eugen Dietrich Graue (1922–2006), deutscher Rechtswissenschaftler